Мульт:
 Мульт, мультик — разговорное название мультфильма, чаще всего детьми.
 Мульт, мультяшка — персонаж мультфильма или комикса со стилизованной гротескной внешностью, комичным или непредсказуемым поведением и специфическими особенностями, отличающими его от людей.
 Мульт (мультиаккаунт) — дополнительная учётная запись игрока в многопользовательских играх.
 Мульт — детский телеканал холдинга ВГТРК, начал вещание с 2014 года.
 Мульт.ру — студия флеш-анимации Олега Куваева, создателя «Масяни», «Магазинчик Бо», «Ежи и Петруччо» и «6 1/2», 2001—2006 годы.

См. также 
 Мульт личности — пародийная анимированная телепередача на Первом канале, с 2008 года.
 Мультреалити, Сумасшедшие за стеклом () — мультсериал, пародия на реалити-шоу, США, 2004 год.